Jack Haig ist der Name folgender Personen:

* Jack Haig (Schauspieler) (geb. John Cecil Coppin; * 1913), britischer Schauspieler 
 Jack Haig (Radsportler) (* 1993), australischer Radrennfahrer